Шабва () — многозначный термин.

 Шабва — древний город государства Хадрамаут
 Шабва — одна из 21 мухафазы Йемена.